Kaizuka se poate referi la:

 Municipiul Kaizuka, o localitate în Japonia, în prefectura Osaka.
 Asteroidul 7475 Kaizuka, un corp ceresc.